Duncan McCuaig est un nom pouvant désigner:

Duncan Fletcher McCuaig (1889-1950), homme politique canadien en Ontario
 (1882-1960), homme politique canadien en Saskatchewan

Voir aussi

McCuaig, Duncan